Gustav Brock kan syfta på:

* Gustav Brock (1816–1878), dansk jurist och politiker
 Gustav Brock (1849–1887), dansk konstnär
 Gustav Brock (1880–1945), dansk konstnär